Look at Yourself е седми студиен албум на метълкор групата Emmure. Издаден е на 3 март 2017 г. от SharpTone Records.

Албумът е записан с нов състав.

Състав 
 Франки Палмъри – вокали
 Джошуа Травис – китара
 Фил Локет – бас
 Джош Милър – барабани

Песни

Източници 

Албуми на Емюр
Музикални албуми от 2017 година